En la mitología griega el nombre Poliméstor (en griego Πολυμήστωρ) corresponde a:

 Poliméstor, rey de Tracia.
 Poliméstor (hijo de Eginetes), rey de Arcadia.